Захаро может означать:
 Захаро — малый город в Греции.
 Захаро (дим) — община (дим) в Греции.